Klaartje ha vinto 5 titoli nel singolare nel circuito ITF in carriera. Klaartje ha raggiunto la sua migliore posizione nel singolare WTA, nr 295, il 16 febbraio 2015. Mentre il 20 maggio 2013 ha raggiunto il miglior piazzamento mondiale nel doppio, nr 743.

Klaartje ha debuttato in un torneo WTA ai Diamond Games 2015, sconfiggendo Barbora Krejčíková, Gioia Barbieri e Ysaline Bonaventure nel torneo di qualificazione, ottenendo un posto nel tabellone principale. Successivamente perse da Mona Barthel con un punteggio di 2-6, 0-6.

Collegamenti esterni